Cephalobaenida är en ordning av kräftdjur. Cephalobaenida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Cephalobaenida 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tungmaskar
Cephalobaenida